Влади́мир Ива́нович Петре́нко:
 Петренко, Владимир Иванович (род. 1944) — Герой Украины.
 Петренко, Владимир Иванович (род. 1942) — директор проектного института ОАО «Сумской Промпроект».